Il torneo di pallavolo maschile ai Giochi del Sud-est asiatico è una competizione pallavolistica per squadre nazionali del sud-est asiatico, organizzata con cadenza biennale dal COA, durante i Giochi del Sud-est asiatico.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni